Secundus (lat. „der Zweite“) ist ein römischer Männername, der in der Antike als Cognomen genutzt wurde.

Antike Namensträger 

 Gaius Plinius Secundus, auch Plinius der Ältere (23 oder 24 – 79), römischer Gelehrter, Offizier und Verwaltungsbeamter
 Gaius Plinius Caecilius Secundus, auch Plinius der Jüngere (61 oder 62 – um 115), römischer Anwalt und Senator

 Aulus Gabinius Secundus (1. Jahrhundert), römischer Politiker und Feldherr 
 Aulus Gabinius Secundus (Suffektkonsul 43), römischer Politiker und Feldherr
 Decimus Furius Octavius Secundus, römischer Offizier (Kaiserzeit)
 Gaius Accius Secundus, antiker römischer Toreut
 Gaius Caelius Secundus, römischer Suffektkonsul 157
 Lucius Cilnius Secundus, römischer Offizier (Kaiserzeit)
 Quintus Clodius Secundus, römischer Offizier (Kaiserzeit)
 Quintus Fabius Secundus, antiker römischer Toreut
 Quintus Petilius Secundus (* um 40), römischer Legionär 
 Quintus Pomponius Secundus (1. Jahrhundert), römischer Politiker und Senator
 Lucius Pedanius Secundus († 61), römischer Politiker 
 Marcus Cominius Secundus, römischer Suffektkonsul 151
 Marcus Statorius Secundus, römischer Suffektkonsul 121
 Marcus Tullius Secundus, antiker römischer Vasenproduzent
 Publius Pomponius Secundus (1. Jahrhundert), römischer Senator und Dichter
 Publius Metilius Secundus, römischer Suffektkonsul 123
 Publius Cassius Secundus, römischer Konsul 138
 Saturninius Secundus Salutius (4. Jahrhundert), spätantiker römischer Prätorianerpräfekt
 Tiberius Iulius Secundus, römischer Suffektkonsul 116
 Titus Appalius Alfinus Secundus, römischer Offizier (Kaiserzeit)
 Titus Didius Secundus, römischer Suffektkonsul 102
 Titus Flavius Secundus, römischer Offizier (Kaiserzeit)
 Titus Petronius Secundus (40–97), römischer Prätorianerpräfekt
 Titus Staberius Secundus, römischer Offizier (Kaiserzeit)

 Secundus von Tarent, Epigrammatiker, vier Gedichte erhalten in der Anthologia Palatina
 Secundus der Schweigsame (2. Jahrhundert), griechischer Philosoph
 Secundus von Ptolemais (4. Jahrhundert), Bischof
 Secundus von Abula, Apostelschüler und Bischof, Heiliger
 Secundus von Asti († 119), Regionalheiliger von Asti 
 Secundus von Victimulum († um 300), frühchristlicher Märtyrer in Norditalien, Heiliger
 Secundus von Trient (Secundus von Non) (6./7. Jh.), Berater des Langobardenkönigs Agilulf

Frühneuzeitliche Namensträger 
 Johannes Secundus (1511–1536), niederländischer neulateinischer Dichter
 Petrus Lotichius Secundus (Peter Lotz) († 1560), neulateinischer Dichter

Weitere Bedeutungen 
 Secundus (Schiff), deutsches Frachtschiff, 1943 versenkt
 Secundus, Fähre über die Kieler Förde, siehe Städtische Fähre Kiel
 Asellus Secundus, Stern im Sternbild Bärenhüter, siehe Iota Bootis
 Nodus Secundus, Stern im Sternbild Drachen, siehe Altais

Siehe auch 
 Secondo, Schweizer Begriff für Kinder von Migranten

Römischer Personenname